Fictieve figuur
Tru en Harrison Davies, personages uit de Amerikaanse televisieserie Tru Calling

Personen met de achternaam Davies
Alan Davies, Engels komiek en acteur
Dave Davies, Brits popmuzikant (in onder andere The Kinks)
David Davies, Brits zwemmer
Jeremy Davies, Amerikaans acteur
Jimmy Davies, Amerikaans Formule 1-coureur
John Davies, meerdere personen (doorverwijspagina)
John Rhys-Davies, Welsh acteur
Lane Davies, Amerikaans acteur
Laura Davies, Engels golfster
Lilian Davies, prinses van Zweden, hertogin van Halland
Luke Davies, Australisch schrijver
Lynn Davies, Brits atleet
Malcolm Davies, Brits hoogleraar
Marion Davies, Amerikaans actrice
Maurice Coleman Davies, West-Australisch houtproducent en -handelaar
Norman Davies, Brits historicus
Paul Davies, Brits-Australisch natuurkundige
Peter Maxwell Davies, Engels componist en dirigent
Ray Davies, Brits popmuzikant (in onder andere The Kinks)
Rhett Davies, Brits producer
Rhys Davies, Welsh golfer
Rick Davies, Brits popmuzikant (in onder andere Supertramp)
Rupert Davies, Brits acteur
Simon Davies, Welsh voetballer
Windsor Davies, Brits acteur

Zie ook 
Davis (doorverwijspagina)